Windsor Hotel ist der Name folgender Hotels:

 Windsor Hotel (Garden City) in Kansas, Vereinigte Staaten
 Windsor Hotel (Melbourne), Australien
 Windsor Hotel (Montreal), Kanada